Ashleigh Barty e Coco Vandeweghe erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme a questa edizione del torneo. Barty ha fatto coppia con Victoria Azarenka perdendo in finale, mentre Vandeweghe ha fatto coppia con Bethanie Mattek-Sands perdendo al primo turno contro Magda Linette e Iga Świątek. 

In finale Elise Mertens e Aryna Sabalenka hanno sconfitto Victoria Azarenka e Ashleigh Barty con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (terzo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarti di finale)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (campionesse)
  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (secondo turno)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (primo turno)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (secondo turno)
  Victoria Azarenka /  Ashleigh Barty (finale)

  Nicole Melichar /  Květa Peschke (secondo turno)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (primo turno)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (primo turno)
  Duan Yingying /  Zheng Saisai (quarti di finale)
  Darija Jurak /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
  Lyudmyla Kichenok /  Jeļena Ostapenko (quarti di finale)
  Veronika Kudermetova /  Galina Voskoboeva (primo turno)
  Raquel Atawo /  Asia Muhammad (primo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Kristie Ahn /  Christina McHale (secondo turno)
  Usue Maitane Arconada /  Hayley Carter (primo turno)
  Hailey Baptiste /  Emma Navarro (primo turno)
  Francesca Di Lorenzo /  Ann Li (primo turno)

  Abigail Forbes /  Alexa Noel (primo turno)
  Cori Gauff /  Caty McNally (terzo turno)
  Whitney Osuigwe /  Taylor Townsend (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2019